El Gran Premio de los Países Bajos de 1995 fue la séptima prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 1995. Tuvo lugar en el fin de semana del 22 al 24 de junio de 1995 en el Circuito de Assen localizado en Assen.

Resultados 500cc

Resultados 250cc

Resultados 125cc

Referencias 

Gran Premio de los Países Bajos de Motociclismo